Az 1994. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 20 km-es egyéni indításos versenyszámát február 20-án rendezték a Birkebeineren Stadionban. Az aranyérmet az orosz Szergej Taraszov nyerte meg. A Magyarországot képviselő Panyik János a 31. helyen végzett.

Végeredmény 
Minden hibás találat 1 perc időbüntetést jelentett. A büntetésekkel megnövelt időeredmény határozta meg a sorrendet.

Források 

F20